Head-Mounted display, dispositiu de visualització que es col·loca davant els ulls aguantant-se al cap
 Helmet-mounted display, dispositiu de visualització, usat en aviació, que es col·loca davant els ulls aguantant-se en un casc
 Glossopeda (del seu nom en anglès Hoof and Mouth Disease), malaltia de causa viral que afecta a la ramaderia